Het wereldkampioenschap ijshockey vrouwen 2008 was het 11e wereldkampioenschap ijshockey voor vrouwen in de hoogste divisie en werd gespeeld van 4 t/m 13 april 2008 in China. De speellocatie was de Baqu Arena in Harbin. 

Het aantal deelnemende landenploegen was voor de 3e keer bepaald op 9. Het deelnemersveld bestond uit de nummers 1 t/m 8 van het vorige wereldkampioenschap in 2007 en de winnaar van Divisie 1 in 2007 Japan. Wereldkampioen werd de Verenigde Staten met een 4-3 overwinning in de finale op Canada. De nummers 1 t/m 8 plaatsten zich voor het volgende wereldkampioenschap in 2009. Degradant was nummer 9 Duitsland met de 3e plaats in de groep voor klassenbehoud.

Wedstrijdformule 
De 9 aan het toernooi deelnemende landen werden ingedeeld in 3 groepen van 3 die een rond toernooi speelden. De nummers 1 gingen verder naar groep D, de nummers 2 naar groep E en de nummers 3 naar groep F. De nummers 1 en 2 van groep D speelden de finale, de nummer 3 van groep D en de nummer 1 van groep E de wedstrijd om de 3e plaats en de nummer 3 van groep F degradeerde naar Divisie 1.

Topdivisie

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Kwalificatieronde

Groep D

Groep E

Competitie voor klassenbehoud

Groep F 

Duitsland degradeert naar Divisie I.

Medaillewedstrijden

Wedstrijd om de 3e plaats

Finale

Divisie I 
Het toernooi werd gehouden in Ventspils, Letland van 10 tot en met 16 maart.

Kazachstan promoveert naar de Topdivisie, Letland degradeert naar Divisie II.

Divisie II 
Het toernooi werd gehouden in Vierumäki, Finland van 25 tot en met 30 maart.

Oostenrijk promoveert naar de Divisie I, Australië degradeert naar Divisie III.

Divisie III 
Het toernooi werd gehouden in Miskolc, Hongarije van 6 tot en met 12 april.

Groot-Brittannië promoveert naar de Divisie II, Zuid-Korea degradeert naar Divisie IV.

Divisie IV 
Het toernooi werd gehouden in Miercurea-Ciuc, Roemenië van 23 tot en met 29 maart.

IJsland promoveert naar de Divisie III.

Externe links 
  Uitslagen op de officiële website
  Uitslagen op hockeyarchives.info

IJshockey in 2008
IJshockey in China
Wereldkampioenschap ijshockey vrouwen
Sport in Harbin
IJshockey